Hopeless Romantic (The Bouncing Souls), een album van The Bouncing Souls
 "Hopeless Romantic", de titeltrack van het album
 Hopeless Romantic (Michelle Branch), een album van Michelle Branch
 "Hopeless Romantic", de titeltrack van het album
 "Hopeless Romantic", een nummer van Meghan Trainor
 "Hopeless Romantic", een nummer van Wiz Khalifa